Asmidiske est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 ξ Puppis,
 ι Carinae.
En pratique ce nom ne se réfère qu'à ξ Puppis, et est attribué parfois, mais de façon erronée à ι Carinae, par confusion avec l'un de ses noms traditionnels, à savoir Aspidiske.

Voir aussi 

 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire